Braeckman est un nom flamand dérivé du verbe braken : quelqu'un qui laisse un terrain en friche (braakgrond). Le nom réfère donc vers un métier ou un endroit.

Variantes:
 Braakman, Braakmans, Braekman, Braeckman, Braekmans, Braeckmans 
 Brackman, Brackmans
 Brachman, Brachmann
 Breckmans, Breeckmans
 Brekmann

 Colette Braeckman (née en 1946), journaliste belge ;
 Dominique Braeckman (née en 1956), femme politique belge bruxelloise ;

Patronyme flamand